Кольцо () — турецкий сериал производства Es Film. Премьера состоялась 15 января 2019 года на канале TRT 1. В главных ролях: Серкан Чайоглу, Назан Кесал, Каан Йылдырым, Ханде Эрчел, Хазал Субаши, Мехмет Йылмаз Ак. Первый сезон закончился 28 мая и состоит из 19 серий.

Сюжет 
Сериал рассказывает о борьбе двух молодых людей Джихангира и Каана с тайной и преступной организацией Кольцо, где правят интриги, деньги и зло. Кольцо — это преступная организация, которая управляет криминальным миром Турции. Когда один из членов «организации» становится слишком могущественным, руководители Кольца решают избавиться от него. У Эрен Карабулута похищают новорожденного ребёнка и требуют заплатить огромный выкуп. Эрен отправляется на встречу с похитителями чтобы отдать им деньги и вернуть своего ребёнка. Но преступники нарушают договор и убивают мужчину.

Персонажи

Главные персонажи 
 Джихангир Тепели (Серкан Чайоглу) — сын богатой семьи Тепели. Спокойный и уравновешенный. Все чем он занимается, это ведение семейного бизнеса. У него есть невеста Ирем, с которой они то в ссоре, то мирятся. Джихангир страдает бессоницей. У него в комнате на стене висит большая картина, которая его успокаивает. Скоро Джихангир получает красный диск, в котором говорится что его настоящие родители это Эрен и Хюмейра Карабулут. А Ильхан Тепели, которого он называет отцом, убийца его настоящего отца.

 Каан Карабулут (Каан Йылдырым) — сын Хюмейры Карабулут. Веселый молодой человек. Сидел в тюрьме пока ему в тюрьме не пришел красный диск, с именами убийц его отца. Полиция предлогает ему свободу и шанс отправить убийц его отца в тюрьму, с условием того что он проникнет в окружение Ильхана Тепели через которого полицейские хотели добраться до тайной организации Кольцо. Но также в досье об Эрене Карабулуте, 25 лет назад которого убили на месте где Эрен хотел заплатить выкуп за похищенного ребёнка, написанно что его сына подменили и Каан не сын семьи Карабулут.

 Мюжде Акай (Ханде Эрчел) — дочь Искендера Акая. Сумасшедшая и храбрая девушка. Она знает о мафиозных делах отца и хочет также в них участвовать. Влюбляется в Джихангира с первого знакомства и всегда помогает и поддерживает его. Больше всего любит отца и готова защитить его любыми средствами.

 Бахар Беркес (Хазал Субаши) — полицейская идеалистка. Сдержанная и храбрая. Влюбляется в Каана.

 Хюмейра Карабулут (Назан Кесал) — настоящая мать Джихангира. Она вырастила Каана и полюбила его как своего сына. Ради безопасности родного сына ей пришлось держаться подальше от него. Её отец и муж занимались мафиозными делами, поэтому она знает многое о Кольце. Тайно помогает лидеру «маленького Кольца» который сошел с ума и управляет всем вместо него. Именно она и отправила диск Каану и Джихангиру, чтобы отомстить за своего мужа и сына.

 Чагатай Эркмен (Мехмет Йылмаз Ак) — сын Дженгиза Эркмена, лидера «маленького Кольца». Мечтает возглавить Кольцо любыми средствами

Второстепенные персонажи 
Искендер Акай (Умут Карадаг)

Терзи (Эрдал Йылдыз)

Ильхан Тепели (Бурак Серген)

Векильхарч (Шехсувар Акташ)

Гюлай Тепели (Фунда Ильхан)

Джемаль Сандыкчы (Ахмет Мюмтаз Тайлан)

Алтан Демироз (Серхат Мидйат)

Озджан (Хасан Ялнызоглу)

Адем (Дениз Хамзаоглу)

Нуртен (Бану Фотоджан)

Ирем (Дилан Телкёк)

Халит (Угур Ташдемир)

Мастер (Мелтих Чардак)

Дженгиз Эркмен (Туран Кая)

Шенер (Угур Узунел)

Рухи (Хайдар Коель)

Альтемур (Левенд Октем)

Надир (Альптекин Эртюрк)

Джаббар (Рыза Акын)

Список серий

Примечания 

Телесериалы Турции 2010-х годов
Драматические телесериалы Турции
Программы телеканала TRT 1